Outeiro é um lugar da Póvoa de Varzim, na freguesia de Navais, que no censo de 2001 tinha 342 habitantes. É o lugar mais povoado de Navais.

O Outeiro do Castro é habitado desde tempos imemoriais.

Localidades de Portugal
Lugares da Póvoa de Varzim
Navais